Cassina  puede referirse a:

 Cassina, pseudoalcaloide piperidínico
 Cassina de' Pecchi, localidad y comuna de la provincia de Milán, región de Lombardía, Italia
 Cassina Rizzardi, localidad y comuna de la provincia de Como, región de Lombardía, Italia
 Cassina Valsassina,  localidad y ca de la provincia de Lecco, región de Lombardía, Italia